Unni Lund (zangeres), geboren in 1866
Unni Lund, geboren in 1903, kunstenares
Unni Lund (kunstschilder), geboren in 1914